La quinta legislatura del Parlamento de Malasia comenzó el 31 de julio de 1978 cuando, tras realizarse elecciones federales, se constituyó el Dewan Rakyat (Cámara de Representantes). Sostuvo al segundo gobierno de Hussein Onn y, tras la dimisión de Hussein el 16 de julio de 1981, al primer gobierno de Mahathir Mohamad. Al igual que todas las legislaturas entre 1974 y 2008, contó con una mayoría absoluta de dos tercios de la coalición Barisan Nasional (Frente Nacional). El principal partido de la oposición fue el Partido de Acción Democrática (DAP), con Lim Kit Siang como líder parlamentario. Se disolvió anticipadamente el 29 de marzo de 1982 para convocar a nuevas elecciones, a fin de renovar y fortalecer el mandato de Mahathir.

A continuación, una lista de los miembros electos por estado de la quinta legislatura.

Dewan Rakyat

Véase también 
 Elecciones federales de Malasia de 1978
 Hussein Onn
 Mahathir Mohamad
 Barisan Nasional

Bibliografía 
 Abdullah, Z. G., Adnan, H. N., & Lee, K. H. (1997). Malaysia, tokoh dulu dan kini = Malaysian personalities, past and present. Kuala Lumpur, Malaysia: Penerbit Universiti Malaya.
 Anzagain Sdn. Bhd. (2004). Almanak keputusan pilihan raya umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri, 1959-1999. Shah Alam, Selangor: Anzagain.
 Chin, U.-H. (1996). Chinese politics in Sarawak: A study of the Sarawak United People's Party. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
 Crouch, H., Lee, K. H., & Ong, M. (1980). Malaysian politics and the 1978 election. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
 Dewan Bahasa dan Pustaka. (1982). Dewan masyarakat, Volume 20. Selangor Darul Ehsan, etc: Media Network Sdn. Bhd., etc..
 Faisal, S. H. (2012). Domination and Contestation: Muslim Bumiputera Politics in Sarawak. Institute of Southeast Asian Studies.
 Hussain, M. (1987). Membangun demokrasi: Pilihanraya di Malaysia. Kuala Lumpur: Karya Bistari.
 Ibnu, H. (1993). PAS kuasai Malaysia?: 1950-2000 sejarah kebangkitan dan masa depan. Kuala Lumpur: GG Edar.
 Ismail, K. (1978). The Politics of Accommodation: An Analysis of the 1978 Malaysian General Election. Institute of Southeast Asian Studies.
 Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia. (1980). Penyata pilihanraya umum Dewan Rakyat dan dewan-dewan undangan Negeri kecuali dewan-dewan undangan negeri Kelantan, Sabah dan Sarawak, 1978. Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negara.
 Who's who in Malaysia and guide to Singapore. (1978). Kuala Lumpur.

Referencias 

Legislaturas de Malasia
Malasia en 1978